Turguénevka (en rus: Тургеневка) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.359 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1948 la vila es deia Tebertí.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea